Sezon SM-liiga rozegrany na przełomie 2010 i 2011 jako 36. sezon rozgrywek o mistrzostwo Finlandii w hokeju na lodzie.

Obrońcą tytułu była drużyna TPS, która w finale poprzedniej edycji pokonała HPK 4:1.

Sezon zasadniczy 
 Tabela

Legenda:
 L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Zwycięstwa, WDK = Zwycięstwa  po dogrywce lub po karnych, PDK = Porażki po dogrywce lub po karnych, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica w golach 
       = Awans bezpośredni do fazy play-off,       = Awans do kwalifikacji przed fazą play-off,       = Kwalifikacja do rywalizacji play-out (o utrzymanie)

W sezonie zasadniczym uczestniczyło 14 drużyn, które rozegrały po 60 spotkań. Osiem pierwszych zakwalifikowało się do fazy play-off, w której walczyły o mistrzostwo Finlandii. Ostatni zespół rywalizował o miejsce w kolejnym sezonie.

Faza play-off 
 Runda kwalifikacyjna
 HPK (7) - Ilves (10) 0:2 (3:5, 2:5)
 Kärpät (8) - Blues (9) 1:2 (2:3, 5:3, 1:2)

W rywalizacji o miejsce w SM-liiga w kolejnym sezonie ostatnia drużyna edycji 2010/2011 Ilves wygrała z najlepszym zespołem ligi Mestis (drugiej klasy rozgrywkowej w Finlandii), tj. Vaasan Sport, w stosunku meczów 4:0 i tym samym utrzymała się w SM-liiga.

Nagrody 
Klubowe
 Trofeum pamiątkowe Harry’ego Lindbladina – pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym: JYP
 Kanada-malja – mistrzostwo w fazie play-off: HIFK
 Hopealuistin – najlepszy bilans goli w sytuacjach specjalnych: JYP
 Trofeum pamiątkowe Aaro Kivilinny – najlepszy klub w Finlandii ogółem: Blues

Indywidualne
 Trofeum Aarnego Honkavaary – najwięcej goli w sezonie zasadniczym: Janne Lahti (Jokerit) - 37 goli
 Trofeum Juhy Rantasili – najwięcej goli wśród obrońców w sezonie zasadniczym: Markus Nordlund (TPS) - 16 goli
 Trofeum Veliego-Pekki Ketoli – najwięcej punktów w sezonie zasadniczym: Perttu Lindgren (Lukko) - 66 pkt.
 Trofeum Mattiego Keinonena – najbardziej efektywny zawodnik w klasyfikacji +/- w sezonie zasadniczym: [[[Sami Vatanen]] (JYP) +30
 Trofeum Lassego Oksanena – najlepszy zawodnik w sezonie zasadniczym: Ville Peltonen (HIFK)
 Trofeum Jariego Kurri – najlepszy zawodnik w fazie play-off: Toni Söderholm (HIFK)
 Kultainen kypärä – najlepszy zawodnik sezonu: Ville Peltonen (HIFK)
 Trofeum Urpo Ylönena – najlepszy bramkarz sezonu: Juuso Riksman (HIFK)
 Trofeum Pekki Rautakallio – najlepszy obrońca sezonu: Sami Vatanen (JYP)
 Trofeum Raimo Kilpiö – najuczciwszy zawodnik sezonu: Ville Peltonen (HIFK)
 Trofeum Jarmo Wasamy – najlepszy debiutant sezonu: Teemu Pulkkinen (Jokerit)
 Skład gwiazd sezonu:
 Bramkarz: Juuso Riksman (HIFK)
 Obrońcy: Ville Uusitalo (Ässät), Sami Vatanen (JYP)
 Napastnicy: Ville Peltonen (HIFK), Perttu Lindgren (Lukko), Janne Lahti (Jokerit)
 Trofeum Kaleviego Numminena – najlepszy trener sezonu: Petri Matikainen (Blues)

Przypisy 

2010 w hokeju na lodzie
2011 w hokeju na lodzie
2010 w Finlandii
2011 w Finlandii
Hokej na lodzie w Finlandii